Corse kan syfta på:

 Corse, Gloucestershire - en ort i Gloucestershire, England
 Corse –  en ö i Medelhavet som tillhör Frankrike, se Korsika